Rahneshk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rahneshk (ort i Iran), Khorasan, 
 Rahnīch, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar